Templer steht für:
 Mitglied des Templerordens
 Anhänger der pietistischen Tempelgesellschaft im 19. Jahrhundert

Personen:
 Gerald Templer (1898–1979), britischer Feldmarschall
 Sophie Templer-Kuh (1916–2021), deutsche Ehrenvorsitzende der Internationalen Otto Gross Gesellschaft e. V.

Siehe auch:
 Il templario, Oper von Otto Nicolai
 Der Templer und die Jüdin, Oper von Heinrich Marschner
 Neutempler-Orden, eine völkisch-religiöse Organisation